Helmersson ist der Familienname folgender Personen:

 Helena Helmersson (* 1973), schwedische Geschäftsfrau 
 Stefan Helmersson (* 1993), neuseeländischer Eishockeyspieler